Kubitza ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz-Werner Kubitza (* 1961), deutscher Autor und Verleger

Siehe auch:
 Kubitza-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika
 Kubica